2 miejscowości w Polsce: 
 Wrzoski – dzielnica Opola
 Wrzoski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Miedzna